Nostalgia in Times Square ist der Titel von:

 Nostalgia in Times Square (Lied), Jazzkomposition von Charles Mingus (1959)
 Nostalgia in Times Square (Album), Jazzalbum von Jemeel Moondoc (1986)